Миссис Санта-Клаус:

 Миссис Санта-Клаус — жена и спутница «рождественского дарителя» Санта-Клауса в поздней европейской и североамериканской рождественской традиции, помогающая ему в ведении хозяйства и руководстве эльфами или другими духами, изготовляющими подарки для детей. 
 «Миссис Санта-Клаус» — американский рождественский музыкальный телефильм 1996 года телеканала CBS, снятый режиссёром Терри Хьюзом с актрисой и певицей Анджелой Лэнсбери в главной роли Анны Клаус.